Code of Conduct (dt. Verhaltenskodex, Verhaltensnorm) steht für:

 allgemein einen Verhaltenskodex
 Titel eines 1999 für den Philip K. Dick Award nominierten Science-Fiction-Romans von Kristine Smith
 Titel einer Making-of-Dokumentation über den Film Eine Frage der Ehre (A Few Good Men) von 2001